Велсбург има више значења:
 Велсбург (Ајова)
 Велсбург (Њујорк)
 Велсбург (Западна Вирџинија)